Pourtalet peut faire référence à :

Patronyme 
 Henri Pourtalet (1899-1974), homme politique français ;
 Manon Pourtalet (1992-), footballeuse française ;
 Pierre Pourtalet (1984-), joueur français de volley-ball.

Toponyme 
 Col du Pourtalet, passage frontalier entre la France et l'Espagne, entre la vallée d'Ossau et la vallée de Tena.

Autre 
 GECT Espace Pourtalet, groupement européen de coopération territoriale.

Homonymie de patronyme